Jetté ist der Familienname folgender Personen:

 Fernand Jetté (1921–2000), kanadischer Missionar
 Louis-Amable Jetté (1836–1920), kanadischer Politiker

Jetté ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:
 Jette (Montana)

Siehe auch:
 Jette
 Jette (Vorname)